Тимофій Йосипович Геніш (  — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 21 березня 1983 року в місті Рахові, Закарпатської області.

Навчався у Рахівській ЗОШ № 1.

Підписав контракт із ЗСУ 12 грудня 2016 року.

Старший солдат, номер обслуги артилерійської батареї 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. 

Загинув 17 грудня близько 22:40 під час обстрілу із міномета калібру 120-мм позицій бригади в районі селища міського типу Зайцеве Донецької області внаслідок прямого влучання міни у бліндаж. Разом з Тимофієм загинув Сипавка Андрій.

Похований 6 квітня 2018 року в Рахові.

Нагороди та вшанування 
 Встановлено меморіальну дошку на фасаді ЗОШ № 1 м. Рахів
 Вшановується в меморіальному комплексі «Зала пам'яті», в щоденному ранковому церемоніалі 17 грудня.

Примітки

Посилання 
 Геніш Тимофій Йосипович  // Книга пам'яті полеглих за Україну

Уродженці Рахова
Померли в Бахмутському районі
Поховані в Рахівському районі